Pituranthos battandieri är en flockblommig växtart som beskrevs av René Charles Maire. Pituranthos battandieri ingår i släktet Pituranthos och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
battandieri